Замфирешти има више значења:

 Замфирешти (Чепари), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Замфирешти (Котмеана), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Замфирешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији